Budi Garcia (Itumbiara, 8 de maio de 1969) é um violonista e guitarrista, arranjador e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”Azul Marin”

Violonistas de Goiás
Guitarristas de Goiás
Arranjadores de Goiás
Compositores de Goiás
Naturais de Itumbiara